Rallye Monte Carlo 2017 (formálně 85ème Rallye Automobile Monte-Carlo) byl 1. podnik Mistrovství světa v rallye 2017 (WRC), který konal v Monaku 19. až 22. ledna 2017. Rallye postihla smrtelná nehoda jednoho z diváků.

Průběh závodu 
Premiérový podnik sezóny se konal výhradně v regionu Provence-Alpes-Côte d'Azur na jihovýchodě Francie. Rallye měla mít celkem 17 rychlostních zkoušek, který byly rozloženy do 4 dní s celkovou délkou 382,65 km. Základna rallye byla ve městě Gap, hlavním městě departmentu Hautes-Alpes, kde se byl zřízen hlavní podpůrný park pro všechny soutěžící, zatímco v Monackém knížectví se konalo jak závěrečný slavnostní ceremoniál.

1. etapa 
První etapa Monacké rallye měla celkem 2 rychlostní zkoušky o délce 46,74 km. První rychlostní zkoušku však postihla havárie Haydona Paddona, když svůj vůz Hyunday i20 hodil na bok, při havárii se střetl s jedním z diváků a vážně jej poranil. Do cíle ve správně měřeném času tak dojel jen Sébastien Ogier s Fordem a před ním o 0,7 s Thierry Neuville. Z rozhodnutí organizátorů byla erzata zrušena úplně. Druhou rychlostní zkoušku Bayons - Breziers 1 zvládl nejlépe Thierry Neuville, který úsek o délce 25,49 km zajel v čase 15:01,1. Druhý Sébastien Ogier (Ford) ztratil 7,8 s. Třetí nejlepší čas se ztrátou 15 s měl Juho Hänninen. Ogier po erzetě dodal: „Jsem rád, že jsme to v pohodě projeli. Začínat na Monte v noci je vždy obtížné. Je tam vytahaný bordel.“ Neuville: „V pohodě, snad jen auto je až moc neklidné.“ Ott Tänak řekl: „Zrádné, nemám tempo, ale jsme tu. Auto je dobré.“

Pořadí po 1. etapě

Seznam účastníků

Výsledky

Celkové výsledky

Rychlostní zkoušky

Power Stage

Stav mistrovství světa

Bodování jednotlivých jezdců

Bodování továrních týmů

Reference

Externí odkazy 
 

Mistrovství světa v rallye 2017
2017